Миодраг Петровић се може односити на:

Миодраг Петровић Чкаља (1924–2003), југословенски и српски глумац
Миодраг Петровић (1954-), активни глумац СНП у пензији
Миодраг Петровић (1888—1950), српски ратни сликар
Миодраг Малиша Петровић (1927—2020), југословенски и српски фудбалер